Обозначение КСВ может иметь отношение к:

 КСВ (от ) — отношение максимальной величины напряженности электромагнитного поля стоячей волны к минимальному
 КСВ-2 (от ) — устройство эвакуации с помощью вертолета Ми-8, разработанное для МЧС России 
 Крупнокалиберная снайперская винтовка